Edwardes ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Benjamin Edwardes (1819–1868), englischer Soldat
 Michael Edwardes (1930–2019), britischer Wirtschaftsmanager